Никола́й Ива́нович Киселёв:
 Киселёв, Николай Иванович (1924—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Киселёв, Николай Иванович (род. 1946) — советский футболист, футбольный тренер.
 Киселёв, Николай Иванович (род. 1950) — российский политик, глава администрации Архангельской области.